Ка́менный Брод — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Каменный Брод — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Каменный Брод — село в Ольховском районе Волгоградской области.
 Каменный Брод — деревня в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Каменный Брод — село в Ельниковском районе Мордовии.
 Каменный Брод — село в Иссинском районе Пензенской области.
 Каменный Брод — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
 Каменный Брод — село в Красноармейском районе Самарской области.
 Каменный Брод — село в Челно-Вершинском районе Самарской области.
 Каменный Брод — село в Сосновском районе Тамбовской области.
 Каменный Брод — село в Буинском районе Татарстана, Бик-Утеевское сельское поселение.
 Каменный Брод — село в Буинском районе Татарстана, Тимбаевское сельское поселение.
 Каменный Брод — посёлок в Сенгилеевском районе Ульяновской области.

Украина 

 Каменный Брод — посёлок в Барановском районе Житомирской области.
 Каменный Брод — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Каменный Брод — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Каменный Брод — село в Благовещенском районе Кировоградской области.
 Каменный Брод — один из районов города Луганска Луганской области.
 Каменный Брод — село в Лысянском районе Черкасской области.